До списку лускокрилих Шрі-Ланки віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані у Шрі-Ланці.

Згідно з оцінками, існує 1903 види лускокрилих з 61 родини, що трапляються на території Шрі-Ланки.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae) 

 Ampittia dioscorides
 Badamia exclamationis
 Baoris penicillata
 Baracus vittatus
 Bibasis oedipodea
 Bibasis sena
 Borbo cinnara
 Caltoris kumara
 Caltoris philippina
 Caprona ransonnetii
 Caprona alida
 Choaspes benjaminii
 Cephrenes trichopepla
 Celaenorrhinus spilothyrus
 Coladenia indrani
 Gangara lebadea
 Gangara thyrsis
 Gomalia elma
 Halpe homolea
 Hasora chromus
 Hasora taminatus
 Hasora badra
 Hyarotis adrastus
 Iambrix salsala
 Matapa aria
 Notocrypta paralysos
 Notocrypta curvifascia
 Oriens goloides
 Parnara bada
 Pelopidas agna
 Pelopidas thrax
 Pelopidas mathias
 Pelopidas conjuncta
 Potanthus pallida
 Potanthus pseudomaesa
 Potanthus confucius
 Sarangesa dasahara
 Spialia galba
 Suastus gremius
 Suastus minuta
 Tagiades japetus
 Tagiades litigiosa
 Tapena thwaitesi
 Taractrocera maevius
 Thoressa decorata
 Telicota colon
 Telicota ancilla
 Udaspes folus

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Acytolepis lilacea
 Acytolepis puspa
 Anthene lycaenina
 Azanus ubaldus
 Azanus jesous
 Caleta caleta
 Castalius rosimon
 Catochrysops strabo
 Catochrysops panormus
 Celastrina lavendularis
 Chilades lajus
 Chilades pandava
 Chilades parrhasius
 Chilades trochylus
 Discolampa ethion
 Euchrysops cnejus
 Everes lacturnus
 Ionolyce helicon
 Jamides bochus
 Jamides celeno
 Jamides alecto
 Lampides boeticus — синявець гороховий
 Lampides lacteata
 Megisba malaya
 Nacaduba pactolus
 Nacaduba hermus
 Nacaduba ollyetti
 Nacaduba kurava
 Nacaduba beroe
 Nacaduba calauria
 Nacaduba sinhala
 Nacaduba berenice
 Neopithecops zalmora
 Petrelaea dana
 Prosotas nora
 Prosotas dubiosa
 Prosotas noreia
 Leptotes plinius
 Talicada nyseus
 Tarucus nara
 Tarucus callinara
 Udara akasa
 Udara lanka
 Udara singalensis
 Zizeeria karsandra
 Zizina otis
 Curetis thetis
 Spalgis epeus
 Amblypodia anita
 Arhopala centaurus
 Arhopala amantes
 Arhopala ormistoni
 Arhopala abseus
 Arhopala bazaloides
 Bindahara phocides
 Catapaecilma major
 Cheritra freja
 Deudorix epijarbas
 Horaga onyx
 Horaga albimacula
 Hypolycaena nilgirica
 Iraota timoleon
 Loxura atymnus
 Pratapa deva
 Rathinda amor
 Rapala lankana
 Rapala varuna
 Rapala manea
 Rapala iarbus
 Cigaritis vulcanus
 Aphnaeus schistacea
 Cigaritis greeni
 Cigaritis nubilus
 Cigaritis ictis
 Cigaritis elima
 Spindasis lohita
 Surendra vivarna
 Tajuria jehana
 Tajuria arida
 Tajuria cippus
 Virachola isocrates
 Virachola perse
 Zesius chrysomallus

Сонцевики (Nymphalidae) 

 Parantica aglea
 Parantica taprobana
 Ideopsis similis
 Tirumala limniace
 Tirumala septentrionis
 Danaus genutia
 Danaus chrysippus — данаєць Хрисипп
 Euploea sylvester
 Euploea phaenareta
 Euploea klugii
 Euploea core
 Idea iasonia
 Melanitis leda
 Melanitis phedima
 Elymnias hypermnestra
 Elymnias singhala
 Lethe daretis
 Lethe rohria
 Lethe drypetis
 Lethe dynsate
 Mycalesis perseus
 Mycalesis mineus
 Mycalesis visala
 Mycalesis rama
 Mycalesis patnia
 Orsotriaena medus
 Ypthima avanta
 Ypthima ceylonica
 Ypthima singala
 Discophora lepida
 Ariadne ariadne
 Ariadne merione
 Byblia ilithyia
 Acraea terpsicore
 Argynnis hyperbius
 Phalanta phalantha
 Phalanta alcippe
 Cethosia nietneri
 Cupha erymanthis
 Vindula erota
 Cirrochroa thais
 Kaniska canace
 Vanessa indica
 Vanessa cardui — сонцевик будяковий
 Junonia iphita
 Junonia hierta
 Junonia orithya
 Junonia lemonias
 Junonia almana
 Junonia atlites
 Kallima philarchus
 Doleschallia bisaltide
 Hypolimnas bolina
 Hypolimnas misippus
 Neptis hylas
 Neptis jumbah
 Pantoporia hordonia
 Moduza procris
 Parthenos sylvia
 Dophla evelina
 Euthalia nais
 Euthalia lubentina
 Euthalia aconthea
 Rohana parisatis
 Polyura athamas
 Charaxes psaphon
 Charaxes solon
 Libythea myrrha
 Libythea celtis — носачка-листовидка

Косатцеві (Papilionidae) 

 Graphium agamemnon
 Graphium sarpedon
 Graphium doson
 Graphium nomius
 Graphium antiphates
 Papilio polymnestor
 Papilio crino
 Papilio helenus
 Papilio polytes
 Papilio demoleus
 Papilio clytia
 Pachliopta aristolochiae
 Pachliopta hector
 Atrophaneura jophon
 Troides darsius

Біланові (Pieridae) 

 Cepora nerissa
 Cepora nadina
 Delias eucharis
 Prioneris sita
 Appias albina
 Appias galene
 Appias indra
 Appias libythea
 Appias lyncida
 Appias paulina
 Leptosia nina
 Ixias marianne
 Ixias pyrene
 Hebomoia glaucippe
 Colotis amata
 Colotis fausta
 Colotis etrida
 Colotis danae
 Colotis aurora
 Pareronia ceylanica
 Catopsilia pomona
 Catopsilia pyranthe
 Catopsilia scylla
 Eurema brigitta
 Eurema laeta
 Eurema hecabe
 Eurema blanda
 Eurema andersonii

Riodinidae 
 Abisara echerius

Молі

Alucitidae 

 Alucita ischalea 
 Alucita mesolychna 
 Alucita microscopica 
 Alucita montigena 
 Alucita niphostrota 
 Alucita postfasciata 
 Alucita sycophanta 
 Alucita thapsina 
 Alucita toxophila 
 Alucita trachyptera 
 Triscaedecia dactyloptera

Autostichidae 
 Encrasima elaeopis 
 Encrasima reversa 
 Encrasima xanthoclista 
 Nephantis serinopa 
 Oegoconia praeramis 
 Stereosticha pilulata

Batrachedridae 

 Batrachedra arenosella 
 Batrachedra aphypnota 
 Batrachedra macroloncha 
 Batrachedra scapulata 
 Batrachedra substrata 
 Batrachedra verax

Шовкопрядові (Bombycidae) 

 Gunda ochracea 
 Gunda thwaitesii 
 Trilocha varians

Brachodidae 

 Nigilgia adjectella 
 Nigilgia anactis 
 Phycodes chionardis 
 Phycodes minor 
 Phycodes radiata 
 Phycodes taonopa

Callidulidae 
 Tetragonus catamitus

Carposinidae 
 Paramorpha aulata 
 Nosphidia paradoxa 
 Metacosmesis aelinopa 
 Metacosmesis laxeuta

Choreutidae 

 Brenthia buthusalis 
 Brenthia catenata 
 Brenthia cyanaula 
 Brenthia entoma 
 Brenthia thoracosema 
 Choreutis achyrodes 
 Choreutis euclista 
 Choreutis ialeura 
 Choreutis orthogona 
 Choreutis ophiosema 
 Choreutis psilachyra 
 Choreutis sexfasciella 
 Choreutis taprobanes 
 Prochoreutis sehestediana 
 Saptha smaragditis

Coleophoridae 
 Coleophora crypsiphanes

Copromorphidae 
 Copromorpha pleurophanes

Cosmopterigidae 

 Allotalanta globulosa 
 Anatrachyntis amphisaris 
 Anatrachyntis centrophanes 
 Anatrachyntis falcatella 
 Anatrachyntis mythologica 
 Archisopha foliosa 
 Ascalenia thoracista 
 Cosmopterix aculeata 
 Cosmopterix artifica 
 Cosmopterix basilisca 
 Cosmopterix catharacma 
 Cosmopterix hamifera 
 Cosmopterix panopla 
 Cosmopterix spiculata 
 Cyphothyris ophryodes 
 Homosaces anthocoma 
 Isorrhoa triloxias 
 Labdia arachnitis 
 Labdia faceta 
 Labdia oxychlora 
 Labdia semicoccinea 
 Limnaecia chromaturga 
 Limnaecia magica 
 Limnaecia scaeosema 
 Meleonoma heterota 
 Meleonoma petrota 
 Meleonoma stomota 
 Pyroderces anthinopa 
 Syntomaula tephrota 
 Trissodoris honorariella

Cossidae 

 Azygophleps scalaris 
 Duomitus ceramicus 
 Indarbela quadrinotata 
 Isocossus vandeldeni 
 Neurozerra roricyanea 
 Orientozeuzera postexcisa 
 Phragmataecia castaneae 
 Phragmataecia impura 
 Phragmataecia parvipuncta 
 Polyphagozerra coffeae 
 Rugigegat nigra 
 Xyleutes persona 
 Zeuzera pyrina

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 

 Hemiscopis suffusalis 
 Hydrorybina polusalis 
 Agassiziella alicialis 
 Agassiziella angulipennis 
 Agassiziella dianale 
 Agassiziella fuscifusalis 
 Agassiziella niveinotatum 
 Agassiziella picalis 
 Ambia iambealis 
 Ambia tenebrosalis 
 Ambia xantholeuca 
 Cataclysta angulata 
 Dodanga cristata 
 Elophila melagynalis 
 Elophila responsalis 
 Eoophyla sejunctalis 
 Eristena ornata 
 Eristena postalbalis 
 Eristena araealis 
 Eristena pulchellale 
 Eristena melanotalis 
 Eristena fumibasale 
 Nymphicula blandialis 
 Nymphicula nigritalis 
 Nymphula grisealis 
 Opisthedeicta poritialis 
 Paracataclysta fuscalis 
 Parapoynx crisonalis 
 Parapoynx fluctuosalis 
 Parapoynx votalis 
 Parapoynx stagnalis = Nymphula depunctalis 
 Symphonia multipictalis 
 Ancylolomia argentata 
 Ancylolomia bitubirosella 
 Ancylolomia cervicella 
 Ancylolomia chrysographellus 
 Ancylolomia indica 
 Ancylolomia locupletellus 
 Ancylolomia shefferialis 
 Ancylolomia simplella 
 Ancylolomia taprobanensis 
 Ancylolomia westwoodi 
 Angustalius malacelloides 
 Argyria plumbolinealis 
 Arthroschista hilaralis 
 Calamotropha anticella 
 Calamotropha argenticilia 
 Calamotropha atkinsoni 
 Calamotropha caesella 
 Calamotropha delatalis 
 Calamotropha endopolia 
 Calamotropha indica 
 Calamotropha melanosticta 
 Calamotropha melli 
 Calamotropha neurigrammalis 
 Calamotropha oculalis 
 Calamotropha pseudodielota 
 Calamotropha punctivenellus 
 Calamotropha schwarzi 
 Charltona desistalis 
 Charltona fusca 
 Charltona kala 
 Charltoniada apicella 
 Chilo auricilius 
 Chilo ceylonica 
 Chilo partellus 
 Chilo suppressalis 
 Crambus dianiphalis 
 Culladia admigratella 
 Eschata xanthocera 
 Eschata xanthorhyncha 
 Gargela renatusalis 
 Glaucocharis incisella 
 Glaucocharis minutalis 
 Glaucocharis ochrophanes 
 Haimbachia flavalis 
 Haimbachia lunilinealis 
 Haimbachia strigulalis 
 Leucoides fuscicostalis 
 Mesolia margistrigella 
 Mesolia pandavella 
 Pediasia ochristrigella 
 Pilocrocis milvinalis 
 Prionapteryx scitulellus 
 Pseudocatharylla duplicellus 
 Ptychopseustis argentisparsalis 
 Ptychopseustis fuscivenalis 
 Ptychopseustis plumbeolinealis 
 Roxita adspersella 
 Surattha invectalis 
 Surattha nigrifascialis 
 Thopeutis galleriellus 
 Hendecasis duplifascialis 
 Ptychopseustis argentisparsalis 
 Ptychopseustis fuscivenalis 
 Trichophysetis nigricincta 
 Lepidogma melanolopha 
 Macalla nubilalis 
 Orthaga euadrusalis 
 Salma validalis 
 Teliphasa nubilosa 
 Termioptycha albifurcalis 
 Termioptycha margarita 
 Crocidolomia suffusalis 
 Crocidolomia pavonana 
 Drosophantis caerulata 
 Noorda blitealis 
 Heortia vitessoides 
 Achyra coelatalis 
 Achyra nudalis 
 Anania obliquata 
 Daulia argyrophoralis 
 Euclasta defamatalis 
 Euclasta filigeralis 
 Glauconoe deductalis 
 Hodebertia testalis 
 Hyalobathra illectalis 
 Hyalobathra undulinea 
 Isocentris filalis 
 Mabra eryxalis 
 Massepha absolutalis 
 Nevrina procopia 
 Paliga celatalis 
 Paliga machoeralis 
 Symmoracma minoralis 
 Catagela adjurella 
 Donacaula dodatellus 
 Patissa curvilinealis 
 Patissa erythrozonalis 
 Patissa lactealis 
 Patissa virginea 
 Ramila acciusalis 
 Ramila ruficostalis 
 Schoenobius immeritalis 
 Scirpophaga fusciflua 
 Scirpophaga incertulas 
 Scirpophaga nivella 
 Scirpophaga whalleyi 
 Scirpophaga xanthogastrella 
 Scoparia albifusalis 
 Scoparia congestalis 
 Scoparia murificalis 
 Aethaloessa calidalis 
 Agathodes ostentalis 
 Agrioglypta eurytusalis 
 Agrioglypta excelsalis 
 Agrotera basinotata 
 Agrotera coelatalis 
 Agrotera barcealis 
 Agrotera effertalis 
 Agrotera scissalis 
 Analyta apicalis 
 Archernis capitalis 
 Ategumia adipalis 
 Bocchoris acamasalis 
 Bocchoris inspersalis 
 Bocchoris tenera 
 Bocchoris trivitralis 
 Botyodes asialis 
 Bradina adhaesalis 
 Bradina admixtalis 
 Chalcidoptera emissalis 
 Cirrhochrista bracteolalis 
 Cirrhochrista pulchellalis 
 Cnaphalocrocis medinalis 
 Cnaphalocrocis patnalis 
 Conogethes punctiferalis 
 Cotachena histricalis 
 Cydalima laticostalis 
 Diaphania glauculalis 
 Diaphania indica 
 Diathrausta profundalis 
 Dysallacta negatalis 
 Eurrhyparodes bracteolalis 
 Eurrhyparodes tricoloralis 
 Glycythyma chrysorycta 
 Glyphodes actorionalis 
 Glyphodes bicolor 
 Glyphodes bivitralis 
 Glyphodes caesalis 
 Glyphodes canthusalis 
 Glyphodes onychinalis 
 Glyphodes pyloalis 
 Glyphodes stolalis 
 Haritalodes derogata 
 Herpetogramma basalis 
 Herpetogramma cynaralis 
 Herpetogramma hipponalis 
 Herpetogramma licarsisalis 
 Herpetogramma phaeopteralis 
 Hodebertia testalis 
 Hydriris ornatalis 
 Hymenia perspectalis 
 Ischnurges gratiosalis 
 Lamprosema commixta 
 Lamprosema fuscifimbrialis 
 Leucinodes orbonalis 
 Lygropia distorta 
 Maruca vitrata 
 Metasia tiasalis 
 Metoeca foedalis 
 Mimudea brevialis 
 Nacoleia charesalis 
 Nausinoe geometralis 
 Nausinoe perspectata 
 Omiodes diemenalis 
 Omiodes indicata 
 Omiodes surrectalis 
 Omphisa anastomosalis 
 Omphisa illisalis 
 Pagyda botydalis 
 Pagyda salvalis 
 Palpita annulata 
 Palpita nigropunctalis 
 Pardomima amyntusalis 
 Parotis marinata 
 Patania balteata 
 Patania deficiens 
 Patania iopasalis 
 Patania sabinusalis 
 Patania ultimalis 
 Phostria obscurata 
 Poliobotys ablactalis 
 Polygrammodes sabelialis 
 Polythlipta divaricata 
 Pramadea crotonalis 
 Pramadea lunalis 
 Prophantis octoguttalis 
 Psara admensalis 
 Pycnarmon meritalis 
 Pycnarmon virgatalis 
 Pygospila tyres 
 Rehimena phrynealis 
 Rehimena surusalis 
 Rhimphaliodes macrostigma 
 Sameodes cancellalis 
 Spoladea recurvalis 
 Stemorrhages marthesiusalis 
 Stemorrhages oceanitis 
 Sufetula nitidalis 
 Sufetula rectifascialis 
 Sufetula sunidesalis 
 Syllepte chalybifascia 
 Synclera danalis 
 Synclera rotundalis 
 Synclera traducalis 
 Synclera univocalis 
 Syngamia falsidicalis 
 Syngamia latimarginalis 
 Tatobotys biannulalis 
 Tatobotys janapalis 
 Tinerastia discipunctella 
 Tinerastia fissirella 
 Terastia meticulosalis 
 Terastia subjectalis 
 Udea flavofimbriata 
 Udea ferrugalis 
 Niphopyralis albida 
 Niphopyralis contaminata 
 Niphopyralis nivalis 
</div>

Drepanidae 

 Amphitorna albipuncta 
 Callidrepana patrana 
 Canucha specularis 
 Drapetodes fratercula 
 Oreta extensa 
 Phalacra vidhisaria 
 Teldenia alba 
 Tridrepana acuta 
 Tridrepana albonotata

Плоскі молі (Depressariidae)
 Odites paracyrta 
 Odites psilotis

Dudgeoneidae 
 Dudgeonea leucosticta

Elachistidae 

 Acria emarginella 
 Acria obtusella 
 Cryptolechia aganopis 
 Cryptolechia chrysocoma 
 Cryptolechia micracma 
 Cryptolechia orthotoma 
 Cryptolechia tetraspilella 
 Elachista brachyplectra 
 Ethmia hilarella

Epipyropidae 
 Epipyrops pallidipuncta 
 Epipyrops poligrapha 
 Epiricania melanoleuca

Erebidae 

 Asota caricae 
 Asota ficus 
 Asota plaginota 
 Asota plana 
 Asota producta 
 Digama fasciata 
 Digama hearseyana 
 Digama insulana 
 Anoba sinuata 
 Aemene taprobanis 
 Aloa lactinea 
 Alytarchia leonina 
 Amata albapex 
 Amata cyssea 
 Amata passalis 
 Amata thoracica 
 Amerila astreus 
 Amerila eugenia 
 Argina astrea 
 Asura arcuata 
 Asura hilaris 
 Asura ila 
 Asura floccosa 
 Asura metamelas 
 Asura rubricosa 
 Asura ruptifascia 
 Asura semifascia 
 Asura solita 
 Asura uniformis 
 Asura varians 
 Barsine cuneonotata 
 Barsine defecta 
 Brunia antica 
 Ceryx diptera 
 Chamaita nympha 
 Creatonotos gangis 
 Creatonotos interrupta 
 Curoba sangarida 
 Cyana detrita 
 Cyana peregrina 
 Cyana puella 
 Cyana subornata 
 Cyclosiella dulcicula 
 Diduga albicosta 
 Diduga flavicostata 
 Dolgoma angulifera 
  
 Eilema fuscipes 
 Eilema fasciata 
 Eilema intermixta 
 Eilema punctifera 
 Eressa confinis 
 Eressa subaurata 
 Eressa vespa 
 Euchromia magna 
 Euchromia polymena 
 Eugoa bipunctata 
 Eugoa bipuncta 
 Eugoa trifasciella 
 Eurosia grisea 
 Eurosia trimaculata 
 Gampola fasciata 
 Garudinia latana 
 Hemonia orbiferana 
 Holocraspedon nigropunctum 
 Lemyra subfascia 
 Machairophora fulvipuncta 
 Mangina argus 
 Mangina syringa 
 Micraloa lineola 
 Micraloa emittens 
 Migoplastis correcta 
 Migoplastis alba 
 Miltochrista gratiosa 
 Mithuna fuscivena 
 Narosodes punctana 
 Nepita conferta 
 Nishada flabrifera 
 Nudaria diaphanella 
 Nyctemera adversata 
 Nyctemera coleta 
 Nyctemera lacticinia 
 Nyctemera latistriga 
 Oeonistis entella 
 Olepa anomi 
 Olepa duboisi 
 Olepa koslandana 
 Olepa ocellifera 
 Olepa ricini 
 Ovenna vicaria 
 Padenia transversa 
 Pangora erosa 
 Pareuchaetes pseudoinsulata 
 Poliosia binotata 
 Pseudoblabes oophora 
 Rajendra biguttata 
 Scaptesyle bicolor 
 Schistophleps bipuncta 
 Siccia guttulosana 
 Siccia minima 
 Siccia nilgirica 
 Siccia sordida 
 Siccia tau 
 Spilarctia albicornis 
 Spilarctia castanea 
 Spilarctia eldorado 
 Spilosoma melanopsis 
 Spilosoma obliqua 
 Stictane fractilinea 
 Stictane obliquilinea 
 Stictane fusca 
 Syntomoides imaon 
 Tatargina ceylonensis 
 Teulisna tumida 
 Thumatha fuscescens 
 Thumatha orientalis 
 Trischalis absconditana 
 Utetheisa lotrix 
 Utetheisa pulchelloides 
 Utriculofera fuscapex 
 Araeopteron griseata 
 Araeopteron nivalis 
 Araeopteron pictale 
 Araeopteron poliophaea 
 Araeopteron proleuca 
 Araeopteron rufescens 
 Araeopteron xanthopis 
 Autoba abrupta 
 Autoba angulifera 
 Autoba brachygonia 
 Autoba olivacea 
 Condate arenacea 
 Corgatha zonalis 
 Enispa oblataria 
 Enispa albinellus 
 Enispa atricincta 
 Enispa croceicincta 
 Enispa minuta 
 Enispa oinistis 
 Enispa poliorhoda 
 Enispa purpurascens 
 Enispa rosea 
 Enispa rubrifuscaria 
 Enispa rufapicia 
 Eublemma amabilis 
 Eublemma anachoresis 
 Eublemma baccalix 
 Eublemma cochylioides 
 Eublemma dimidialis 
 Eublemma pudica 
 Eublemma rivula 
 Eublemma scitulum 
 Eublemma trifasciata 
 Hiccoda dosaroides 
 Hiccoda nigripalpis 
 Homodes vivida 
 Hypenagonia brachypalpia 
 Hypenagonia flavisigna 
 Hypenagonia longipalpis 
 Hypenagonia nigrifascia 
 Hypenagonia vexataria 
 Metachrostis egens 
 Metachrostis pectinata 
 Micraeschus elataria 
 Micraeschus rosellus 
 Neachrostia undulata 
 Oruza divisa 
 Sophta ruficeps 
 Tamba decolor 
 Tamba lineifera 
 Tamba usurpatalis 
 Zurobata vacillans 
 Acantholipes trajecta 
 Araeognatha umbrosa 
 Bamra albicola 
 Bamra mundata 
 Belciana biformis 
 Bocula pallens 
 Bocula xanthostola 
 Brana calopasa 
 Brevipecten captata 
 Buzara onelia 
 Buzara umbrosa 
 Caduca albopunctata 
 Calesia dasyptera 
 Calesia flabellifera 
 Calesia fuscicorpus 
 Calesia haemorrhoa 
 Calesia rufipalpis 
 Calesia stillifera 
 Calyptra eustrigata 
 Calyptra minuticornis 
 Calymniops trapezata 
 Chusaris figurata 
 Chusaris idaeoides 
 Chusaris paucimaculata 
 Chusaris retatalis 
 Claterna cydonia 
 Corcobara angulipennis 
 Cyclodes omma 
 Daona mansueta 
 Delgamma pangonia 
 Diascia transvitta 
 Dierna patibulum 
 Diomea rotundata 
 Dordura aliena 
 Dunira scitula 
 Dunira maculapex 
 Dunira punctimargo 
 Egnasia accingalis 
 Egnasia ephyrodalis 
 Egnasia ocellata 
 Egnasia participalis 
 Egnasia polia 
 Episparis liturata 
 Episparis tortuosalis 
 Eudocima aurantia 
 Eudocima cajeta 
 Eudocima homaena 
 Eudocima hypermnestra 
 Eudocima materna 
 Eudocima phalonia 
 Eudocima salaminia 
 Falana sordida 
 Fodina pallula 
 Fodina stola 
 Gesonia obeditalis 
 Goniocraspedon mistura 
 Hyperlopha cristifera 
 Hypocala deflorata 
 Hypocala violacea 
 Ilyrgis echephurealis 
 Maguda palpalis 
 Marapana pulverata 
 Mecodina praecipua 
 Mecistoptera griseifusa 
 Micreremites rasalis 
 Nagadeba indecoralis 
 Nagadeba polia 
 Nolasena ferrifervens 
 Olulis lactigutta 
 Olulis puncticinctalis 
 Oraesia emarginata 
 Oraesia provocans 
 Oxygonitis sericeata 
 Panilla dispila 
 Pantydia metaspila 
 Papuacola lignicolor 
 Phyllodes consobrina 
 Pilipectus prunifera 
 Plusiodonta coelonota 
 Pseudogyrtona perversa 
 Radara subcupralis 
 Ramadasa pavo 
 Rema tetraspila 
 Rhangena roseipennis 
 Rhesala imparata 
 Rhesala moestalis 
 Saroba ceylonica 
 Saroba maculicosta 
 Saroba pustulifera 
 Serrodes campana 
 Serrodes partita 
 Tadaxa bijungens 
 Tephriopis divulsa 
 Tipasa omariusalis 
 Tipasa renalis 
 Achaea janata 
 Achaea mercatoria 
 Achaea mezentia 
 Achaea serva 
 Anomis combinans 
 Anomis figlina 
 Anomis fulvida 
 Anomis guttanivis 
 Anomis involuta 
 Anomis mesogona 
 Anomis nigritarsis 
 Anomis privata 
 Avatha bubo 
 Avatha discolor 
 Bastilla absentimacula 
 Bastilla amygdalis 
 Bastilla analis 
 Bastilla arctotaenia 
 Bastilla arcuata 
 Bastilla crameri 
 Bastilla fulvotaenia 
 Bastilla simillima 
 Dysgonia rigidistria 
 Dysgonia calefasciens 
 Dysgonia stuposa 
 Dysgonia torrida 
 Ercheia cyllaria 
 Erebus caprimulgus 
 Erebus ephesperis 
 Erebus hieroglyphica 
 Erebus ipsa 
 Erebus macrops 
 Ericeia congressa 
 Ericeia elongata 
 Ericeia eriophora 
 Ericeia fraterna 
 Ericeia inangulata 
 Ericeia lituraria 
 Ericeia pertendens 
 Erygia apicalis 
 Erygia spissa 
 Grammodes geometrica 
 Hulodes caranea 
 Hypopyra meridionalis 
 Hypopyra unistrigata 
 Hypopyra vespertilio 
 Hypospila bolinoides 
 Lacera alope 
 Lygniodes ciliata 
 Lygniodes vampyrus 
 Mocis frugalis 
 Mocis undata 
 Nagia linteola 
 Ophisma gravata 
 Ophiusa discriminans 
 Ophiusa disjungens 
 Ophiusa trapezium 
 Pandesma quenavadi 
 Polydesma boarmoides 
 Polydesma umbricola 
 Pterocyclophora pictimargo 
 Speiredonia itynx 
 Speiredonia mutabilis 
 Speiredonia obscura 
 Speiredonia substruens 
 Sphingomorpha chlorea 
 Spirama helicina 
 Spirama indenta 
 Spirama retorta 
 Thyas coronata 
 Thyas honesta 
 Trigonodes hyppasia 
 Ulotrichopus rama 
 Adrapsa ablualis 
 Adrapsa despecta 
 Adrapsa geometroides 
 Adrapsa scopigera 
 Bocana manifestalis 
 Hadennia jutalis 
 Hadennia mysalis 
 Hipoepa biasalis 
 Hipoepa fractalis 
 Hydrillodes abavalis 
 Hydrillodes gravatalis 
 Hydrillodes lentalis 
 Hydrillodes morosa 
 Latiphea berresoides 
 Lysimelia lysimeloides 
 Mixomelia relata 
 Nodaria cingala 
 Progonia kurosawai 
 Progonia oileusalis 
 Simplicia bimarginata 
 Simplicia butesalis 
 Simplicia cornicalis 
 Simplicia mistacalis 
 Sinarella discisigna 
 Zanclognatha minoralis 
 Acidon nigribasis 
 Anoratha paritalis 
 Arrade erebusalis 
 Artigisa nigrosignata 
 Bertula abjudicalis 
 Britha biguttata 
 Catada vagalis 
 Dichromia cognata 
 Dichromia indicatalis 
 Dichromia occatus 
 Dichromia orosia 
 Dichromia pullata 
 Dichromia thermesialis 
 Harita rectilinea 
 Hypena abyssinialis 
 Hypena assimilis 
 Hypena colombana 
 Hypena conscitalis 
 Hypena cyanea 
 Hypena extensa 
 Hypena griseapex 
 Hypena iconicalis 
 Hypena jocosalis 
 Hypena labatalis 
 Hypena laceratalis 
 Hypena lignealis 
 Hypena mandatalis 
 Hypena molpusalis 
 Hypena obacerralis 
 Hypena obfuscalis 
 Hypena quaesitalis 
 Hypena varialis 
 Hypena vestita 
 Hypertrocta posticalis 
 Naarda atrirena 
 Naarda gigaloba 
 Naarda huettleri 
 Naarda glauculalis 
 Naarda ineffectalis 
 Naarda leptosigna 
 Naarda umbria 
 Rivula aequalis 
 Rivula albistriga 
 Rivula basalis 
 Rivula bioculalis 
 Rivula curvifera 
 Sarobela litterata 
 Stenhypena adustalis 
 Anachrostis nigripuncta 
 Luceria novatusalis 
 Schrankia croceipicta 
 Arctornis cygna 
 Arctornis submarginata 
 Arctornis subvitrea 
 Arna apicalis 
 Aroa major 
 Aroa maxima 
 Aroa plana 
 Aroa sienna 
 Aroa subnotata 
 Artaxa angulata 
 Artaxa digramma 
 Artaxa guttata 
 Artaxa vitellina 
 Bembina apicalis 
 Calliteara horsfieldii 
 Carriola fenestrata 
 Casama vilis 
 Cispia alba 
 Cispia punctifascia 
 Dasychira mendosa 
 Dasychira moerens 
 Dasychira thwaitesi 
 Euproctis bimaculata 
 Euproctis cervina 
 Euproctis flavinata 
 Euproctis fraterna 
 Euproctis fulvipuncta 
 Euproctis lunata 
 Euproctis latifascia 
 Euproctis rhoda 
 Euproctis semisignata 
 Euproctis similis 
 Euproctis varians 
 Laelia cardinalis 
 Laelia exclamationis 
 Laelia fasciata 
 Laelia suffusa 
 Laelia testacea 
 Lacida costalis 
 Leucoma cryptadia 
 Lymantria ampla 
 Lymantria detersa 
 Lymantria fuliginosa 
 Lymantria grandis 
 Lymantria incerta 
 Lymantria marginata 
 Lymantria serva 
 Lymantria subrosea 
 Lymantria todara 
 Nygmia icilia 
 Nygmia xanthomela 
 Orgyia postica 
 Orgyia viridescens 
 Perina nuda 
 Psalis pennatula 
 Somena scintillans 
 Sphrageidus xanthorrhoea 
 Themaca comparata 
 Episparis varialis 
 Anomis fulvida 
 Anomis mesogona 
 Anomis nigritarsis 
 Anomis sabulifera 
 Dinumma placens 
 Tinolius eburneigutta 
</div>

Ethmiidae 
 Ethmia assamensis

Eupterotidae 

 Apona shevaroyensis 
 Eupterote citheronia 
 Eupterote diffusa 
 Eupterote fabia 
 Eupterote geminata 
 Eupterote mollifera 
 Eupterote murina 
 Eupterote nigriceps 
 Eupterote placida 
 Eupterote plumipes 
 Eupterote subcurvifera 
 Eupterote undata 
 Eupterote vialis 
 Ganisa postica 
 Pandala dolosa

Виїмчастокрилі молі (Gelechiidae) 

 Acleris sagmatias 
 Anarsia phortica 
 Aphanostola sparsipalpis 
 Athrips studiosa 
 Brachmia antichroa 
 Brachmia episticta 
 Chlorolychnis agnatella 
 Dactylethrella candida 
 Dactylethrella globulata 
 Dactylethrella incondita 
 Deltoplastis byssina 
 Deltoplastis clerodotis 
 Deltoplastis cognata 
 Deltoplastis commatopa 
 Deltoplastis cremnaspis 
 Deltoplastis figurata 
 Deltoplastis figurodigita 
 Deltoplastis lamellospina 
 Deltoplastis propensa 
 Deltoplastis straminicornis 
 Dichomeris acrochlora 
 Dichomeris deltaspis 
 Epichostis metrodelta 
 Epimimastis escharitis 
 Ficulea blandulella 
 Harmatitis sphecopa 
 Helcystogramma amethystium 
 Helcystogramma anthistis 
 Helcystogramma arotraeum 
 Helcystogramma aruritis 
 Helcystogramma epicentra 
 Helcystogramma hapalyntis 
 Helcystogramma hibisci 
 Helcystogramma hoplophorum 
 Helcystogramma infibulatum 
 Helcystogramma immeritella 
 Helcystogramma leucoplectum 
 Helcystogramma lochistis 
 Helcystogramma philomusum 
 Helcystogramma phryganitis 
 Helcystogramma xerastis 
 Hypatima spathota 
 Idiophantis anisosticta 
 Idiophantis chiridota 
 Idiophantis discura 
 Idiophantis paraptila 
 Idiophantis soreuta 
 Latrologa aoropis 
 Mesophleps ioloncha 
 Narthecoceros logica 
 Narthecoceros platyconta 
 Narthecoceros xylodes 
 Organitis characopa 
 Organitis lubrica 
 Palintropa hippica 
 Pectinophora gossypiella 
 Pharangitis spathias 
 Proadamas indefessa 
 Psorosticha zizyphi 
 Scrobipalpa heliopa 
 Sitotroga cerealella  — зернова міль
 Stenolechia orsicoma 
 Stenolechia trichaspis 
 Thiotricha orthiastis 
 Trichembola fuscata 
 Tricyanaula aurantiaca 
</div>

П'ядуни (Geometridae) 

 Abraxas leucostola 
 Abraxas sordida 
 Achrosis rondelaria 
 Achrosis serpentinaria 
 Acidaliastis micra 
 Agathia conviridaria 
 Agathia hemithearia 
 Agathia laetata 
 Agathia magnifica 
 Amblychia angeronaria 
 Amblychia hymenaria 
 Aplochlora vivilaca 
 Aporandria specularia 
 Argyrocosma inductaria 
 Astygisa vexillaria 
 Axinoptera subcostalis 
 Berta chrysolineata 
 Biston suppressaria 
 Boarmia ceylonaria 
 Bosara emarginaria 
 Borbacha pardaria 
 Bylazora infumata 
 Cacochloris uvidula 
 Calletaera postvittata 
 Calluga costalis 
 Carbia pulchrilinea 
 Catoria sublavaria 
 Celenna festivaria 
 Chiasmia emersaria 
 Chiasmia nora 
 Chiasmia normata 
 Chiasmia sufflata 
 Chlorochaeta integranota 
 Chloroclystis emarginaria 
 Chloroclystis filicata 
 Chorodna strixaria 
 Chrysocraspeda abhadraca 
 Chrysocraspeda faganaria 
 Chrysocraspeda olearia 
 Chrysocraspeda tristicula 
 Cleora alienaria 
 Cleora injectaria 
 Cleora taprobana 
 Collix ghosha 
 Collix hypospilata 
 Collix rufipalpis 
 Comibaena cassidara 
 Comostola chlorargyra 
 Comostola laesaria 
 Comostola pyrrhogona 
 Comostola subtiliaria 
 Conolophia nigripuncta 
 Corymica specularia 
 Cusiala raptaria 
 Cusuma flavifusa 
 Cusuma vilis 
 Cyclophora nebulosata 
 Cyclophora obstataria 
 Cyclothea disjuncta 
 Dasyboarmia subpilosa 
 Derambila lumenaria 
 Derambila saponaria 
 Dysphania palmyra 
 Dysphania prunicolor 
 Ecliptopera dissecta 
 Ecliptopera muscicolor 
 Ecliptopera subnubila 
 Ectropis bhurmitra 
 Entomopteryx combusta 
 Eois dissimilis 
 Eois grataria 
 Eois lunulosa 
 Epipristis minimaria 
 Eriopithex recensitaria 
 Eucrostes disparata 
 Eucyclodes divapala 
 Eucyclodes gavissima 
 Eucyclodes semialba 
 Eumelea ludovicata 
 Eumelea rosalia 
 Eupithecia albifurva 
 Eupithecia costalis 
 Eupithecia melanolopha 
 Eupithecia niveivena 
 Eupithecia singhalensis 
 Fascellina chromataria 
 Glaucoclystis immixtaria 
 Glaucoclystis polyclealis 
 Gnamptopteryx perficita 
 Gonanticlea occlusata 
 Gonodontis clelia 
 Gymnoscelis admixtaria 
 Gymnoscelis deleta 
 Gymnoscelis ectochloros 
 Gymnoscelis imparatalis 
 Gymnoscelis roseifascia 
 Gymnoscelis tibialis 
 Gymnoscelis tristrigosa 
 Hemithea marina 
 Herochroma baibarana 
 Herochroma orientalis 
 Herochroma subspoliata 
 Heterostegane aurantiaca 
 Heterostegane rectifascia 
 Hyperythra lutea 
 Hypochrosis chlorozonaria 
 Hypochrosis hyadaria 
 Hypomecis adamata 
 Hypomecis separata 
 Hypomecis transcissa 
 Hyposidra talaca 
 Idaea actiosaria 
 Idaea gemmaria 
 Idaea lineata 
 Idaea marcidaria 
 Idaea micra 
 Idaea mutanda 
 Idaea phoenicoglauca 
 Idaea purpurea 
 Idaea semisericea 
 Idiochlora caudularia 
 Isturgia catalaunaria 
 Isturgia pulinda 
 Lomographa inamata 
 Lophophleps phoenicoptera 
 Loxofidonia cingala 
 Luxiaria phyllosaria 
 Maxates acutissima 
 Maxates coelataria 
 Maxates dissimulata 
 Mesotrophe intortaria 
 Mixocera parvulata 
 Microloxia herbaria 
 Mnesiloba dentifascia 
 Mnesiloba intentata 
 Nadagara vigaia 
 Naxa textilis 
 Noreia ajaia 
 Oenospila flavifusata 
 Organopoda carnearia 
 Orthocabera obliqua 
 Ophthalmitis caritaria 
 Ophthalmitis herbidaria 
 Ophthalmitis sinensium 
 Orothalassodes falsaria 
 Orothalassodes leucospilota 
 Orthonama obstipata 
 Oxymacaria ceylonica 
 Ozola microniaria 
 Ozola minor 
 Pamphlebia rubrolimbraria 
 Pelagodes spiniseparati 
 Pelagodes clarifimbria 
 Pelagodes furvifimbria 
 Perixera absconditaria 
 Perixera monetaria 
 Perixera obliviaria 
 Perixera obrinaria 
 Petelia immaculata 
 Petelia medardaria 
 Plutodes exiguifascia 
 Plutodes transmutata 
 Pomasia psylaria 
 Polynesia sunandava 
 Probithia exclusa 
 Probithia obstataria 
 Problepsis deliaria 
 Pydna metaphsea 
 Racotis boarmiaria 
 Rhinoprora palpata 
 Ruttelerona cessaria 
 Sauris hirudinata 
 Sauris interruptata 
 Sauris lineosa 
 Sauris nigripalpata 
 Sauris perfasciata 
 Sauris proboscidaria 
 Scardamia bractearia 
 Scardamia metallaria 
 Scopula actuaria 
 Scopula addictaria 
 Scopula adeptaria 
 Scopula alstoni 
 Scopula aspilataria 
 Scopula costata 
 Scopula divisaria 
 Scopula emissaria 
 Scopula ferruginea 
 Scopula fibulata 
 Scopula intensata 
 Scopula modesta 
 Scopula nesciaria 
 Scopula opicata 
 Scopula pedilata 
 Scopula pulchellata 
 Scopula walkeri 
 Semiothisa frugaliata 
 Semiothisa eleonora 
 Semiothisa ozararia 
 Semiothisa perfusaria 
 Semiothisa quadraria 
 Somatina omicraria 
 Somatina purpurascens 
 Spaniocentra pannosa 
 Symmacra solidaria 
 Synegia imitaria 
 Thalassodes immissaria 
 Thalassodes quadraria 
 Thalassodes veraria 
 Thinopteryx crocoptera 
 Timandra comptaria 
 Timandra convectaria 
 Traminda aventiaria 
 Traminda mundissima 
 Xanthorhoe molata 
 Zamarada baliata 
 Zeheba lucidata 
 Ziridava xylinaria 
</div>

Glyphipterigidae 

 Glyphipterix antidoxa 
 Glyphipterix argyromis 
 Glyphipterix ditiorana 
 Glyphipterix hemipempta 
 Glyphipterix maschalis 
 Glyphipterix molybdora 
 Glyphipterix orymagdis 
 Glyphipterix oxycopis 
 Glyphipterix psychopa 
 Glyphipterix sclerodes 
 Glyphipterix stilata 
 Glyphipterix tetrachrysa

Молі-строкатки (Gracillariidae) 

 Acrocercops bisinuata 
 Acrocercops brochogramma 
 Acrocercops castellata 
 Acrocercops coffeifoliella 
 Acrocercops convoluta 
 Acrocercops euthycolona 
 Acrocercops geologica 
 Acrocercops isodelta 
 Acrocercops lyrica 
 Acrocercops plocamis 
 Acrocercops praeclusa 
 Acrocercops stricta 
 Acrocercops strophala 
 Acrocercops telearcha 
 Acrocercops tenera 
 Acrocercops tetracrena 
 Acrocercops triacris 
 Acrocercops ustulatella 
 Acrocercops zadocaea 
 Caloptilia acrotherma 
 Caloptilia argalea 
 Caloptilia ariana 
 Caloptilia dogmatica 
 Caloptilia euryptera 
 Caloptilia iselaea 
 Caloptilia leucolitha 
 Caloptilia perisphena 
 Caloptilia phalaropa 
 Caloptilia prismatica 
 Caloptilia scaeodesma 
 Caloptilia syrphetias 
 Caloptilia theivora 
 Caloptilia zachrysa 
 Corythoxestis pentarcha 
 Cyphosticha acrolitha 
 Epicephala albifrons 
 Epicephala exetastis 
 Epicephala flagellata 
 Epicephala frenata 
 Epicephala trigonophora 
 Gibbovalva quadrifasciata 
 Macarostola hieranthes 
 Macarostola paradisia 
 Macarostola thiasodes 
 Macarostola thriambica 
 Melanocercops desiccata 
 Parectopa capnias 
 Parectopa picroglossa 
 Phrixosceles campsigrapha 
 Phrixosceles literaria 
 Phyllocnistis citrella 
 Phyllocnistis selenopa 
 Phyllonorycter conista 
 Povolnya platycosma 
 Stomphastis chalybacma 
 Synnympha diluviata 
</div>

Heliodinidae 
 Trichothyrsa pyrrhocoma 
 Trichothyrsa taedifera

Тонкопряди (Hepialidae) 
 Endoclita purpurescens 
 Endoclita signifer 
 Palpifer taprobanus

Hyblaeidae 

 Hyblaea constellata 
 Hyblaea puera

Immidae 
 Imma albofascia 
 Imma accuralis 
 Imma chlorosphena 
 Imma ergasia 
 Imma grammarcha 
 Imma hyphantis 
 Imma lithosioides 
 Imma mackwoodi 
 Imma mylias 
 Imma psoricopa 
 Imma rugosalis 
 Imma semicitra 
 Moca velutina

Lacturidae 
 Anticrates chrysantha 
 Pyrozela xanthomima

Коконопряди (Lasiocampidae) 

 Chilena strigula 
 Euthrix laeta 
 Gastropacha pardale 
 Kunugia latipennis 
 Lenodora vittata 
 Metanastria hyrtaca 
 Odonestis ceylonica 
 Odonestis bheroba 
 Odonestis vita 
 Streblote dorsalis 
 Suana concolor 
 Trabala vishnou

Lecithoceridae 

 Alciphanes clavata 
 Antiochtha achnastis 
 Antiochtha balbidota 
 Antiochtha cataclina 
 Antiochtha coelatella 
 Antiochtha longivincula 
 Antiochtha oxyzona 
 Antiochtha stellulata 
 Antiochtha vigilax 
 Carodista fabajuxta 
 Carodista grypotatos 
 Carodista tribrachia 
 Carodista wilpattuae 
 Deltoplastis acrophanes 
 Deltoplastis amicella 
 Deltoplastis byssina 
 Deltoplastis cremnaspis 
 Deltoplastis clerodotis 
 Deltoplastis cognata 
 Deltoplastis figurata 
 Deltoplastis figurodigita 
 Deltoplastis lamellospina 
 Deltoplastis laminospina 
 Deltoplastis propensa 
 Deltoplastis stramminicornis 
 Doxogenes ceraena 
 Doxogenes henicosura 
 Eccedoxa thenara 
 Frisilia ceylonica 
 Frisilia neacantha 
 Frisilia serrata 
 Frisilia thapsina 
 Frisilia tricosura 
 Frisilia trizeugma 
 Homaloxestis grabia 
 Homaloxestis lacerta 
 Homaloxestis ochrosceles 
 Hygroplasta merinxa 
 Hygroplasta monila 
 Hygroplasta onyxijuxta 
 Hygroplasta promyctera 
 Hygroplasta spoliatella 
 Hyperochtha tanyglocha 
 Hygroplasta utricula 
 Kalocyrma epileuca 
 Kalocyrma oxygonia 
 Lecithocera alternella 
 Lecithocera autologa 
 Lecithocera caecilia 
 Lecithocera capnaula 
 Lecithocera combusta 
 Lecithocera cornutella 
 Lecithocera crypsigenes 
 Lecithocera epomia 
 Lecithocera exophthalma 
 Lecithocera fornacalis 
 Lecithocera glaphyritis 
 Lecithocera haemylopis 
 Lecithocera homocentra 
 Lecithocera itrinea 
 Lecithocera mazina 
 Lecithocera mesosura 
 Lecithocera metopaena 
 Lecithocera omphacias 
 Lecithocera phratriastis 
 Lecithocera plicata 
 Lecithocera pogonikuma 
 Lecithocera sinuosa 
 Lecithocera signifera 
 Lecithocera sporochlora 
 Mnesteria pharetrata 
 Odites atmopa 
 Odites isocentra 
 Odites orthometra 
 Odites paracyrta 
 Odites psilotis 
 Onebala blandiella 
 Philharmonia insigna 
 Psammoris carpaea 
 Quassitagma duplicata 
 Quassitagma laminospina 
 Teucrodoxa monetella 
 Thubana xanthoteles 
 Timyra aulonitis 
 Timyra caulisivena 
 Timyra machlas 
 Timyra metallanthes 
 Timyra oculinota 
 Timyra sphenias 
 Timyra stenomacra 
 Tisis mendicella 
 Torodora facula 
 Torodora piscarifurca 
 Torodora ventralilata 
</div>

Limacodidae 

 Altha adala 
 Altha nivea 
 Altha subnotata 
 Aphendala ferreogrisea 
 Aphendala recta 
 Birthama obliquifascia 
 Cheromettia apicata 
 Cheromettia ferruginea 
 Macroplectra ceylonica 
 Macroplectra nararia 
 Miresa albipuncta 
 Miresa argentifera 
 Miresa sibinoides 
 Narosa conspersa 
 Narosa fletcheri 
 Natada sericea 
 Oxyplax ochracea 
 Parasa bicolor 
 Parasa hampsoni 
 Parasa hilaris 
 Parasa lepida 
 Parasa similis 
 Rarithea phocea 
 Scopelodes venosa 
 Spatulifimbria castaneiceps 
 Thosea aperiens 
 Thosea cana 
 Thosea cervina

Lyonetiidae 
 Crobylophora daricella 
 Crobylophora staterias 
 Leucoptera coffeella 
 Lyonetia leurodes 
 Lyonetia praefulva 
 Prytaneutis clavigera

Momphidae 
 Bifascioides leucomelanella 
 Patanotis harmosta 
 Patanotis metallidias 
 Phalaritica vindex

Nepticulidae 
 Ectoedemia sporadopa 
 Stigmella polydoxa

Совки (Noctuidae) 

 Adisura atkinsoni 
 Ariola coelisigna 
 Brithys crini 
 Chrysodeixis acuta 
 Chrysodeixis chalcites 
 Chrysodeixis permissa 
 Helicoverpa armigera 
 Polytela gloriosae 
 Rabila frontalis 
 Pseudacidalia albicosta 
 Tathodelta purpurascens 
 Trisula variegata 
 Acontia crocata 
 Acontia marmoralis 
 Acontia opalinoides 
 Acontia sexpunctata 
 Arasada pyraliformis 
 Arenarba destituta 
 Aroana cingalensis 
 Carmara subcervina 
 Cerynea contentaria 
 Cerynea ustula 
 Cingalesa strigicosta 
 Cophanta funestalis 
 Corgatha albivertex 
 Corgatha atrifalcis 
 Corgatha minor 
 Corgatha semipardata 
 Corgatha trichogyia 
 Corgatha zonalis 
 Deltote flavifrons 
 Enispa elataria 
 Erastroides oliviaria 
 Holocryptis erubescens 
 Hyposada postvittata 
 Lophoruza lunifera 
 Maliattha lativitta 
 Maliattha renalis 
 Maliattha signifera 
 Niaccaba sumptualis 
 Pseudozarba mianoides 
 Sugia stygia 
 Zurobata vacillans 
 Acronicta pruinosa 
 Ancara obliterans 
 Athetis reclusa 
 Athetis renalis 
 Craniophora fasciata 
 Simyra confusa 
 Aegocera bimacula 
 Aegocera venulia 
 Episteme nigripennis 
 Mimeusemia ceylonica 
 Aucha velans 
 Callyna costiplaga 
 Callyna jugaria 
 Callyna monoleuca 
 Iambia thwaitesii 
 Cryphia postochrea 
 Aedia leucomelas 
 Amphigonia hepatizans 
 Anticarsia irrorata 
 Arcte coerula 
 Arcte taprobana 
 Arsacia rectalis 
 Artena dotata 
 Attatha regalis 
 Avitta ophiusalis 
 Avitta quadrilinea 
 Avitta rufifrons 
 Avitta subsignans 
 Blasticorhinus rivulosa 
 Chalciope mygdon 
 Chrysopera combinans 
 Entomogramma fautrix 
 Entomogramma torsa 
 Ischyja manlia 
 Macaldenia palumba 
 Oxyodes scrobiculata 
 Pindara illibata 
 Platyja umminia 
 Psimada quadripennis 
 Sympis rufibasis 
 Bagada spicea 
 Condica dolorosa 
 Amyna axis 
 Amyna natalis 
 Amyna punctum 
 Naranga diffusa 
 Anigraea cinctipalpis 
 Anuga constricta 
 Anuga multiplicans 
 Chlumetia transversa 
 Eutelia approximata 
 Eutelia favillatrix 
 Eutelia geyeri 
 Penicillaria jocosatrix 
 Penicillaria lineatrix 
 Penicillaria ludatrix 
 Penicillaria nugatrix 
 Targalla bifacies 
 Targalla repleta 
 Actinotia intermediata 
 Apospasta pannosa 
 Callopistria apicalis 
 Callopistria maillardi 
 Callopistria rivularis 
 Callopistria thalpophiloides 
 Chasmina candida 
 Chasmina fasciculosa 
 Conservula v-brunneum 
 Corythurus nocturnus 
 Dictyestra dissectus 
 Dypterygia cristifera 
 Elusa subjecta 
 Euplexia albonota 
 Feliniopsis indistans 
 Feliniopsis opposita 
 Hadula trifolii 
 Leucania loreyi 
 Leucania roseilinea 
 Leucania venalba 
 Leucania yu 
 Mudaria albonotata 
 Mudaria fisherae 
 Mudaria leprosticta 
 Mythimna consanguis 
 Mythimna decisissima 
 Mythimna denticula 
 Mythimna irrorata 
 Mythimna hamifera 
 Mythimna obscura 
 Mythimna pallidicosta 
 Mythimna reversa 
 Mythimna separata 
 Paradiopa postfusca 
 Paradrina clavipalpis 
 Sasunaga tenebrosa 
 Sesamia inferens 
 Spodoptera apertura 
 Spodoptera exigua  — карадрина
 Spodoptera frugiperda 
 Spodoptera litura 
 Spodoptera mauritia 
 Spodoptera picta 
 Stenopterygia subcurva 
 Tiracola plagiata 
 Trachea melanospila 
 Xylostola indistincta 
 Yepcalphis dilectissima 
 Agrotis segetum  — совка озима
 Agrotis spinifera 
 Agrotis ipsilon 
 Diarsia ochracea 
 Ochropleura plecta 
 Oroplexia retrahens 
 Xestia c-nigrum 
 Trichosea champa 
 Anadevidia peponis 
 Argyrogramma signata 
 Chrysodeixis eriosoma 
 Ctenoplusia albostriata 
 Ctenoplusia fracta 
 Ctenoplusia limbirena 
 Dactyloplusia impulsa 
 Scriptoplusia nigriluna 
 Trichoplusia lectula 
 Trichoplusia ni 
 Trichoplusia obtusisigna 
 Thysanoplusia orichalcea 
 Zonoplusia ochreata 
 Aegilia describens 
 Gyrtona hylusalis 
 Lophoptera squammigera 
 Stictoptera cucullioides 
 Stictoptera trajiciens 
 Poeta quadrinotata 
 Lygephila dorsigera 
 Acrapex hamulifera 
 Acrapex prisca 
</div>

Ноліди (Nolidae) 

 Aiteta apriformis 
 Aiteta damnipennis 
 Aiteta truncata 
 Aquis orbicularis 
 Aquita acontioides 
 Barasa acronyctoides 
 Beara dichromella 
 Beana terminigera 
 Blenina accipiens 
 Blenina chlorophila 
 Blenina donans 
 Carea angulata 
 Carea obsolescens 
 Carea varipes 
 Cacyparis insolitata 
 Churia maculata 
 Earias cupreoviridis 
 Earias fabia 
 Earias flavida 
 Earias luteolaria 
 Eligma narcissus 
 Etanna basalis 
 Giaura tortricoides 
 Inouenola grisalis 
 Labanda chloromela 
 Labanda fasciata 
 Labanda herbealis 
 Labanda saturalis 
 Labanda semipars 
 Lasiolopha saturata 
 Lophothripa vitea 
 Maceda mansueta 
 Manoba major 
 Maurilia iconica 
 Meganola brunellus 
 Nanaguna breviuscula 
 Negeta contrariata 
 Nola analis 
 Nola angulata 
 Nola ceylonica 
 Nola cingalesa 
 Nola dentilinea 
 Nola fasciata 
 Nola fuscibasalis 
 Nola leucoscopula 
 Nola lucidalis 
 Nola mesotherma 
 Nola pascua 
 Nola rufa 
 Nola rufimixta 
 Nola streptographia 
 Nola squalida 
 Nola tumulifera 
 Nycteola indica 
 Nycteola indicatana 
 Nycteola poliophaea 
 Paracrama dulcissima 
 Plotheia decrescens 
 Pterogonia aurigutta 
 Pterogonia nubes 
 Ptisciana seminivea 
 Risoba repugnans 
 Risoba obstructa 
 Risoba prominens 
 Selepa celtis 
 Selepa discigera 
 Selepa plumbeata 
 Xanthodes intersepta 
 Xanthodes transversa 
 Xenochroa chlorostigma 
 Westermannia superba 
</div>

Зубницеві (Notodontidae) 

 Antheua servula 
 Cerura liturata 
 Chadisra bipars 
 Clostera restitura 
 Hyperaeschrella dentata 
 Clostera anachoreta 
 Netria viridescens 
 Norraca longipennis 
 Phalera grotei 
 Phycidopsis albovittata 
 Ramesa tosta 
 Somera viridifusca 
 Sphetta apicalis 
 Stauropus alternus 
 Stauropus dentilinea

Oecophoridae 
 Eido autogramma 
 Macrosaces thermopa 
 Psaltica monochorda 
 Hieromantis fibulata 
 Hieromantis ioxysta 
 Oedematopoda cypris 
 Pachyrhabda bacterias 
 Pachyrhabda dicastis 
 Pachyrhabda tumida 
 Stathmopoda aconias 
 Stathmopoda auriferella 
 Stathmopoda diplaspis 
 Stathmopoda hexatyla 
 Stathmopoda iners 
 Stathmopoda masinissa 
 Stathmopoda stimulata 
 Stathmopoda triloba 
 Thylacosceles cerata 
 Thylacosceles judex

Plutellidae 

 Leuroperna sera

Pterophoridae 

 Adaina microdactyla 
 Agdistopis sinhala 
 Amblyptilia direptalis 
 Buckleria paludum 
 Cosmoclostis leucomochla 
 Deuterocopus planeta 
 Deuterocopus ritsemae 
 Deuterocopus socotranus 
 Diacrotricha fasciola 
 Exelastis phlyctaenias 
 Hellinsia lienigianus 
 Hepalastis pumilio 
 Megalorhipida leucodactyla 
 Nippoptilia regulus 
 Ochyrotica concursa 
 Oxyptilus causodes 
 Oxyptilus epidectis 
 Platyptilia citropleura 
 Platyptilia molopias 
 Procapperia pelecyntes 
 Pterophorus leucadactylus 
 Pterophorus melanopodus 
 Pterophorus niveodactyla 
 Sphenarches anisodactylus 
 Sphenarches zanclistes 
 Stangeia xerodes 
 Stenodacma wahlbergi 
 Stenodacma pyrrhodes 
 Stenoptilia petraea 
 Stenoptilodes taprobanes 
 Trichoptilus regalis 
 Xyroptila vaughani

Psychidae 

 Acanthopsyche cana 
 Acanthopsyche subteralbata 
 Aprata mackwoodii 
 Bambalina consorta 
 Chaliella doubledaii 
 Chalioides vitrea 
 Eumeta crameri 
 Eumeta variegata 
 Eurukuttarus rotunda 
 Heylaertsia fusca 
 Heylaertsia griseata 
 Heylaertsia nudilineata 
 Heylaertsia quadripuncta 
 Manatha albipes 
 Metisa plana 
 Narycia marmarurga 
 Narycia obserata 
 Narycia platyzona 
 Pteroma plagiophleps 
 Pteroxys goniatus 
 Pteroxys uniformis 
 Psomocolax rhabdophora 
 Sapheneutis camerata 
 Sapheneutis metacentra 
 Typhonia anasactis 
 Typhonia autopetra 
 Typhonia energa 
 Typhonia expressa 
 Typhonia frenigera 
 Typhonia granularis 
 Typhonia leucosceptra 
 Typhonia metherca 
 Typhonia stratifica 
 Typhonia tetraspila 
</div>

Вогнівки (Pyralidae) 

 Bostra gnidusalis 
 Cryptophycita deflandrella 
 Emmalocera apotomella 
 Emmalocera nigricostalis 
 Guastica semilutea 
 Coenodomus trichasema 
 Stericta divitalis 
 Achroia grisella 
 Achroia innotata 
 Agdistopis sinhala 
 Aphomia monochroa 
 Aphomia odontella 
 Aphomia sopozhnikovi 
 Aphomia vinotincta 
 Aphomia zelleri 
 Corcyra cephalonica 
 Doloessa ochrociliella 
 Doloessa viridis 
 Ertzica morosella 
 Lamoria adaptella 
 Lamoria anella 
 Lamoria infumatella 
 Lamoria jordanis 
 Lamoria virescens 
 Picrogama nigrisparsalis 
 Prasinoxena metaleuca 
 Stenachroia elongella 
 Taurometopa aryrostrota 
 Tirathaba rufivena 
 Trachylepidia fructicassiella 
 Addyme aspiciella 
 Ammatucha semiirrorella 
 Ancylodes lapsalis 
 Anerastia celsella 
 Anonaepestis bengalella 
 Assara albicostalis 
 Assara seminivale 
 Aurana actiosella 
 Cadra cautella 
 Calguia defiguralis 
 Cathyalia fulvella 
 Ceroprepes patriciella 
 Ceroprepes proximalis 
 Citripestis sagittiferella 
 Coleothrix longicosta 
 Coleothrix swinhoeella 
 Copamyntis infusella 
 Copamyntis obliquifasciella 
 Cryptoblabes angustipennella 
 Cryptoblabes ephestialis 
 Cryptoblabes proleucella 
 Dipha aphidivora 
 Epicrocis festivella 
 Epicrocis hilarella 
 Etiella grisea 
 Etiella zinckenella 
 Euzophera perticella 
 Euzopherodes albicans 
 Faveria leucophaeella 
 Hyphantidium albicostale 
 Hypsipyla elachistalis 
 Hypsipyla robusta 
 Maliarpha separatella 
 Metacrateria pulverulella 
 Phycita atrisquamella 
 Phycita clientella 
 Phycita eulepidella 
 Phycita nodicornella 
 Polyocha vesculella 
 Pseudodavara haemaphoralis 
 Saluria inficita 
 Saluria ochridorsella 
 Sandrabatis crassiella 
 Singhalia sarcoglauca 
 Spatulipalpia pallicostalis 
 Thylacoptila paurosema 
 Volobilis biplaga 
 Volobilis chloropterella 
 Zitha torridalis 
 Endotricha albicilia 
 Endotricha loricata 
 Endotricha mesenterialis 
 Endotricha ruminalis 
 Hymenia perspectalis 
 Hypsopygia nonusalis 
 Loryma recusata 
 Tanyethira duplicilinea 
 Thiallela ligeralis 
 Triphassa bilineata 
 Vitessa suradeva 
</div>

Сатурнієві (Saturniidae) 

 Actias selene 
 Antheraea cingalesa 
 Antheraea pernyi  …?
 Antheraea paphia  …?
 Attacus atlas  …?
 Attacus taprobanis 
 Cricula ceylonica 
 Cricula trifenestrata  …?

Sesiidae 
 Chamanthedon flavipes 
 Melittia bombyliformis 
 Oligophlebia nigralba 
 Synanthedon flavicaudata

Бражникові (Sphingidae) 

 Acosmeryx shervillii 
 Acherontia lachesis 
 Acherontia styx 
 Agrius convolvuli 
 Ambulyx moorei 
 Ambulyx substrigilis 
 Amplypterus panopus 
 Angonyx krishna 
 Cephonodes hylas 
 Cypa ferruginea 
 Daphnis hypothous 
 Daphnis layardii 
 Daphnis minima 
 Daphnis nerii  — бражник олеандровий
 Eupanacra busiris 
 Hippotion boerhaviae 
 Hippotion celerio 
 Hippotion rafflesii 
 Hippotion rosetta 
 Hippotion velox 
 Leucophlebia lineata 
 Macroglossum affictitia 
 Macroglossum assimilis 
 Macroglossum belis 
 Macroglossum corythus 
 Macroglossum glaucoptera 
 Macroglossum gyrans 
 Macroglossum insipida 
 Macroglossum mitchellii 
 Macroglossum passalus 
 Macroglossum prometheus 
 Macroglossum pyrrhosticta 
 Macroglossum sitiene 
 Macroglossum sylvia 
 Marumba dyras 
 Megacorma obliqua 
 Meganoton nyctiphanes 
 Nephele hespera 
 Pergesa acteus 
 Polyptychus trilineatus 
 Psilogramma bartschereri 
 Psilogramma increta 
 Psilogramma menephron 
 Psilogramma renneri 
 Psilogramma vates 
 Theretra alecto 
 Theretra boisduvalii 
 Theretra clotho 
 Theretra gnoma 
 Theretra latreillii 
 Theretra lycetus 
 Theretra nessus 
 Theretra oldenlandiae 
 Theretra pallicosta 
 Theretra silhetensis 
</div>

Thyrididae 

 Addaea trimeronalis 
 Aglaopus glareola 
 Banisia lobata 
 Banisia myrsusalis 
 Calindoea argentalis 
 Dixoa albatalis 
 Dysodia ignita 
 Dysodia viridatrix 
 Hypolamprus angulalis 
 Hypolamprus bastialis 
 Hypolamprus lepraota 
 Hypolamprus striatalis 
 Hypolamprus subrosealis 
 Mathoris loceusalis 
 Novobelura dohertyi 
 Pharambara micacealis 
 Pharambara splendida 
 Rhodoneura discopis 
 Rhodoneura disparalis 
 Rhodoneura nitens 
 Striglina scitaria

Tineidae 

 Amphixystis artiphanes 
 Amphixystis cincinnata 
 Amphixystis commatias 
 Amphixystis copidora 
 Amphixystis heteroclina 
 Amphixystis ligyropa 
 Amphixystis tachygrapha 
 Cimitra seclusella 
 Edosa opsigona 
 Erechthias dissimulans 
 Erechthias flavistriata 
 Erechthias minuscula 
 Erechthias pachygramma 
 Erechthias simulans 
 Erechthias transfumata 
 Erechthias zebrina 
 Harmaclona tephrantha 
 Ippa inceptrix 
 Ippa polyscia 
 Ippa recitatella 
 Ippa taxiarcha 
 Monopis monachella 
 Opogona amphicausta 
 Opogona doxophanes 
 Opogona flavofasciata 
 Opogona fumiceps 
 Opogona isotalanta 
 Opogona lamprophanes 
 Opogona orchestris 
 Opogona percnodes 
 Opogona sacchari 
 Opogona stathmota 
 Opogona tergemina 
 Opogona trigonomis 
 Peristactis taraxias 
 Phaeoses chalinota 
 Phereoeca allutella 
 Scalmatica constrata 
 Tineovertex melliflua 
 Tinissa torvella 
 Trichophaga mormopis 
 Trichophaga tapetzella 
 Wegneria lachanitis 
</div>

Листовійки (Tortricidae) 

 Acanthoclita balanoptycha 
 Acanthoclita acrocroca 
 Acanthoclita iridorphna 
 Acanthoclita balia 
 Acleris extensana 
 Acleris loxoscia 
 Acleris sagmatias 
 Acroclita cheradonta 
 Acroclita sicaria 
 Acroclita vigescens 
 Adoxophyes fasciculana 
 Adoxophyes privatana 
 Aemulatrix aequilibra 
 Age onychistica 
 Anathamna megalozona 
 Ancylis ancorata 
 Ancylis rostrifera 
 Ancylis stenampyx 
 Ancylis tumida 
 Antaeola antaea 
 Arcesis threnodes 
 Archimaga pyractis 
 Archips eupatris 
 Archips gyraleus 
 Archips micaceana 
 Archips mimicus 
 Articolla cyclidias 
 Bactra angulata 
 Bactra cerata 
 Bactra chariessa 
 Bactra copidotes 
 Bactra coronata 
 Bactra honesta 
 Bactra leucogama 
 Bactra minima 
 Bactra optanias 
 Bactra tornastis 
 Bactra venosana 
 Brachiolia egenella 
 Cnesteboda celligera 
 Cnesteboda haruspex 
 Costosa rhodantha 
 Crocidosema lantana 
 Crocidosema plebejana 
 Crusimetra verecunda 
 Cryptaspasma brachyptycha 
 Cryptaspasma helota 
 Cryptophlebia ombrodelta 
 Cryptophlebia rhynchias 
 Cyclacanthina monosema 
 Cydia aelina 
 Cydia chelias 
 Cydia leucostoma 
 Cydia obliqua 
 Dactylioglypha tonica 
 Dasodis microphthora 
 Dicephalarcha anemodes 
 Dicnecidia cataclasta 
 Didrimys harmonica  
 Diplocalyptis operosa 
 Diplosemaphora amphibola 
 Dudua aprobola 
 Dudua charadraea 
 Eboda smaragdinana 
 Eccopsis inflicta 
 Endothenia citharistis 
 Endothenia rhachistis 
 Epinotia canthonias 
 Eucoenogenes ancyrota 
 Eucosma capitulata 
 Eucosma cremnitis 
 Eucosma ocladias 
 Eucosma rhymogramma 
 Eucosmophyes icelitodes 
 Eupoecilia anisoneura 
 Eupoecilia charixantha 
 Eupoecilia cracens 
 Eupoecilia eucalypta 
 Fibuloides corinthia 
 Fibuloides cyanopsis 
 Fibuloides neaera 
 Fulcrifera tricentra 
 Gatesclarkeana erotias 
 Gnathmocerodes tonsoria 
 Grapholita dysaethria 
 Grapholita schizodelta 
 Grapholita isacma 
 Grapholita obliqua 
 Gynnidomorpha permixtana 
 Gypsonoma aechnemorpha 
 Gypsonoma anthracitis 
 Hedya iophaea 
 Heleanna physalodes 
 Helictophanes dryocoma 
 Hermenias implexa 
 Hermenias pachnitis 
 Hermenias palmicola 
 Herpystis jejuna 
 Hilarographa caminodes 
 Hilarographa hermatodes 
 Homona coffearia 
 Homona encausta 
 Irianassa sapphiropa 
 Isodemis serpentinana 
 Kennelia albifascies 
 Lasiognatha mormopa 
 Licigena sertula 
 Lobesia aeolopa 
 Lobesia fetialis 
 Lobesia genialis 
 Lobesia lithogonia 
 Loboschiza koenigiana 
 Lopharcha chalcophanes 
 Lopharcha erioptila 
 Lopharcha halidora 
 Lopharcha rapax 
 Lumaria probolias 
 Lumaria pusillana 
 Macrobathra nomaea 
 Matsumuraeses trophiodes 
 Megaherpystis melanoneura 
 Megalota fallax 
 Meridemis detractana 
 Meridemis invalidana 
 Metendothenia fidelis 
 Metendothenia organica 
 Metrernis ochrolina 
 Metrioglypha confertana 
 Microsarotis palamedes 
 Microsarotis lucida 
 Nenomoshia poetica 
 Neocalyptis affinisana 
 Ophiorrhabda cellifera 
 Pammene critica 
 Pammenemima ochropa 
 Periphoeba palmodes 
 Phricanthes flexilineana 
 Planostocha cumulata 
 Polylopha epidesma 
 Prophaecasia anthion 
 Proschistis zaleuta 
 Psilacantha creserias 
 Pyrgotis siderantha 
 Rhectogonia ancalota 
 Rhopobota multiplex 
 Rhopobota scleropa 
 Rhopobota falcigera 
 Rhopobota naevana 
 Scoliographa acanthis 
 Sorolopha bryana 
 Sorolopha archimedias 
 Sorolopha compsitis 
 Sorolopha phyllochlora 
 Sorolopha semiculta 
 Spanistoneura acrospodia 
 Statherotis leucaspis 
 Statherotis decorata 
 Statherotis agitata 
 Strepsicrates rhothia 
 Sychnochlaena megalorhis 
 Syntozyga ephippias 
 Temnolopha mosaica 
 Tetramoera isogramma 
 Thaumatotibia encarpa 
 Trophocosta cyanoxantha 
 Trymalitis cataracta 
 Trymalitis margarias 
</div>

Uraniidae 

 Acropteris ciniferaria 
 Decetia subobscurata 
 Dysaethria conflictaria 
 Dysaethria fulvihamata 
 Dysaethria obscuraria 
 Dysaethria quadricaudata 
 Dysaethria rhagavata 
 Dysaethria scopocera 
 Epiplema albida 
 Epiplema irrorata 
 Epiplema latifasciata 
 Epiplema quadristrigata 
 Epiplema tenebrosa 
 Europlema conchiferata 
 Europlema desistaria 
 Gathynia ferrugata 
 Gathynia miraria 
 Metorthocheilus emarginata 
 Micronia aculeata 
 Monobolodes prunaria 
 Monobolodes parvinigrata 
 Oroplema simplex 
 Phazaca erosioides 
 Phazaca leucocera 
 Phazaca theclata 
 Pseudomicronia advocataria 
 Pseudomicronia fraterna 
 Strophidia caudata 
 Urapteroides astheniata

Urodidae 
 Geoesthia ceylonica

Xyloryctidae 
 Comocritis pieria 
 Opisina arenosella

Yponomeutidae 
 Atteva fabriciella 
 Pronomeuta sarcopis

Строкатки (Zygaenidae) 

 Callizygaena albipuncta 
 Callizygaena auratus 
 Cerodendra quadripunctata 
 Chalcosia pretiosa 
 Chalcosia venosa 
 Cyclosia midamia 
 Cyclosia panthona 
 Eterusia aedea 
 Heteropan scintillans 
 Procotes diminuta 
 Thyrassia subcordata 
 Thyrassia virescens 
 Trypanophora trapobanes

Посилання 
 Insects of Sri Lanka

Лускокрилі
Фауна Шрі-Ланки
Шрі-Ланка